Can Quintana, seu del Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí 
 Can Quintana (Barcelona), antiga masia de Barcelona
 Can Quintana (Cànoves), masia del terme de Cànoves i Samalús, situada al Montseny

 Can Quintana (Colomers), edifici al municipi de Colomers (Baix Empordà)
 Rajoleria Can Quintana, forn a Llambilles (Gironès)